Rodino peut faire référence à:

Patronymie
 Giulio Rodinò (1875-1946) était un homme politique italien.
 Peter Rodino (1909-2005) était un membre de la Chambre des représentants des États-Unis.

Autres
 Mila Rodino (bulgare: Мила Родино,français: Chère Patrie) est l'hymne national de la Bulgarie depuis 1964